Dany Massé (né le  à La Pocatière, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière
Il a commencé sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2004 avec les Foreurs de Val-d'Or. En 2006, il est échangé au Titan d'Acadie-Bathurst. En 2008, il est de nouveau échangé, cette fois aux Voltigeurs de Drummondville. En 2009, Dany Massé signe un contrat avec les Canadiens de Montréal, il rejoint alors le club affilié à ces derniers dans la Ligue américaine de hockey, les Bulldogs de Hamilton. Il se retire temporairement de la saison pour la saison 2012-2013 avant de revenir au jeu avec les Redmen de l'université McGill.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 58 || 2 || 8 || 10 ||43 || -11 || - || - || - || - || - || -
|- 
|2005-2006 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ|| 67 || 9 || 20 || 29  || 5|| -19 || 0 || 0 ||0 || 0 ||0 || -2
|-
| 2006-2007 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ|| 69 || 26 || 30 || 56 || 84|| 1 || 12 || 1 || 6 || 7 ||12||-1
|- 
| 2007-2008 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ|| 70 || 29 || 50 || 79 || 38|| 28 || 12 || 1 || 6 || 7 ||14||-9
|- 
| 2008-2009 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ|| 68 || 44 || 66 || 110 || 52 || 41|| 17 || 15 || 19 || 34 ||16 || 11
|- bgcolor=#f0f0f0
|2009 ||Voltigeurs de Drummondville ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||1 ||1 ||6||0 
|-
|2009-2010 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||25 ||3 ||2 ||5 ||6 ||2 ||9 ||0 ||1 ||1 ||0||-1
|- 
|2010-2011 ||Nailers de Wheeling ||ECHL || 29||1 ||8 ||9 ||12 ||-7|| - || - || - || - || - || -
|- 
|2010-2011 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH || 36||3 ||6 ||9 ||18 ||2 || 20 || 0 || 2 || 2 || 6 || -6
|- 
|2011-2012 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH || 58||9 ||10 ||19 ||28 ||-7 || - || - || - || - || - || -
|-
| colspan="3"|
| colspan="5"|
| colspan="5"|
|- 
|2013-2014 ||Redmen de McGill ||SIC ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- || - || - || - || - || -
|-
| colspan="3"|
| colspan="5"|
| colspan="5"|
|- 
|2015-2016 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH ||13 ||5 ||10 ||15 ||12 || 10 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Prédateurs de Laval || LNAH ||26 ||6 ||11 ||17 ||36 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-|| -
|-
|2016-2017 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH ||9 ||0 ||1 ||1 ||8 || -4 ||- ||- ||- ||- ||-|| -
|-
|2017-2018 || Assurancia de Thetford || LNAH ||11 ||2 ||1 ||3 ||12 || -1 ||- ||- ||- ||- ||-|| -
|-
|2018-2019 || Assurancia de Thetford || LNAH || 11 || 1 || 3 || 4 || 4 ||   || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -
|-
|2019-2020 || Marquis de Jonquière || LNAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||   || - ||- ||- ||- ||-|| -

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1988
Naissance au Bas-Saint-Laurent
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Nailers de Wheeling
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des 3L de Rivière-du-Loup
Joueur des Prédateurs de Laval
Joueur de l'Assurancia de Thetford
Joueur des Marquis de Jonquière